

Фейрбері — місто, штат Іллінойс
 Фейрбері — місто, штат Небраска